HPJ har flere betydninger:
 High Plains Journal
 Hewlett-Packard Journal